Behlau ist der Name von:

 Georg Behlau (* 1969), deutscher Sportfunktionär; Leiter des Büros der deutschen Nationalmannschaft
 Harry Behlau, deutscher Bühnen- und Kostümbildner

Siehe auch:
 Belau (Begriffsklärung)